Іспанію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляв триста двадцять один спортсмен у тридцять двох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 НОК Іспанії  
 Іспанія на офіційному сайті Олімпійського руху   

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020